samadhi (boeddhisme), een geconcentreerde, ontspannen, naar binnen gerichte aandacht of meditatie;
samadhi (yoga), de achtste en laatste stap op het achtvoudige yogapad (ashtanga yoga) uit de Yogasoetra's van Patanjali;
samadhi (architectuur), een praalgraf in de Indische architectuur.